

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Vienna – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dooly
 Vienna – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Johnson
 Vienna – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Lincoln
 Vienna – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Vienna – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Vienna – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Vienna – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Vienna – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Vienna – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Vienna – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Vienna – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood
 Vienna – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy 
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Vienna (ang. Vienna Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Vienna (ang. Vienna Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
 Vienna (ang. Vienna Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Vienna (ang. Vienna Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Inne 
 Microsoft Windows Vienna – system operacyjny
 Vienna – płyta (i utwór) zespołu Ultravox
 Vienna – piosenka Billy'ego Joela z płyty The Stranger
 (397) Vienna – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 New Vienna
 Vienna Capitals
 Vienna Vikings